Меша́, (с , ) — это солнечный месяц (первый из 12-и) в древнеиндийском лунно-солнечном календаре, соответствует зодиакальному созвездию Овен и приходится, примерно, на вторую половину апреля и первую половину мая в григорианском календаре.

В ведических текстах месяц Меша называется Ма́дху (, ), но в этих древних текстах он не имеет зодиакальных ассоциаций. Солнечный месяц Меша пересекается с лунным месяцем Вайшакха, в индийских лунно-солнечных календарях. Ему предшествует солнечный месяц Мина, а затем идёт солнечный месяц Вришабха

Месяц Меша называется Читтира́и (, ) в тимильском календаре. Древние и средневековые санскритские тексты Индии различаются в своих расчетах относительно продолжительности месяца Меша, как и остальных месяцев. Например, Сурья сиддханта, датированная ок. 400 годом, рассчитывает продолжительность месяца как 30 дней, 22 часа, 26 минут и 48 секунд.. В отличие от этого, Арья Сиддханте написано, что продолжительность месяца составляет 30 дней, 22 часа, 12 минут.. Индийские названия солнечных месяцев значимы в эпиграфических исследованиях Южной Азии. Например, месяц Меша, наряду с другими солнечными месяцами, найден вписанным в индийских храмах и памятниках империи Чола средневековой эпохи.

Меша также является астрологическим знаком зодиака в индийской астрологии и соответствует Овну.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 

 на других языках

 
 
 
 
 
 
 Reingold and Dershowitz, Calendrical Calculations, Millennium Edition, Cambridge University Press, latest 2nd edition 3rd printing released November 2004. 
 S. Balachandra Rao, Indian Astronomy: An Introduction, Universities Press, Hyderabad, 2000.
 Rai Bahadur Pandit Gaurishankar Hirachand Ojha, The Paleography of India, 2 ed., Ajmer, 1918, reprinted Manshuram Manoharlal publishers, 1993.

Месяцы
Индийская астрология
Древнеиндийский календарь